Careca, nome artístico de Luis Nunes Sampaio (Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 1886 — Rio de Janeiro, 21 de maio de 1953), foi um pianista e compositor brasileiro de MPB.

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Pianistas do estado do Rio de Janeiro